«Штокингер» () — австрийский сериал-ответвление от телесериала «Комиссар Рекс». Главный герой сериала, Эрнст Штокингер (Карл Марковиц) — один из участников команды следователей, в которую входит полицейская собака Рекс. Штокингер фигурирует в двух первых сезонах «Рекса» и покидает сериал в 15, последней серии второго сезона — «Последнее дело Штокингера» (Stockis Letzter Fall).

Сериал «Штокингер» включает пилотную серию «Зальцбургские шоколадные шарики» (88 минут) и 13 серий обычной длины (47 минут).

Сюжет 
Уход Штокингера из венской полиции в сериале «Комиссар Рекс» объясняется как следствие его переезда: супруга инспектора, немка Карин (Аня Шиллер), преуспевающий зубной врач, получила дом в наследство в Зальцбурге. Сериал «Штокингер» начинается с приезда героя в Зальцбург, где он получает должность окружного инспектора и расследует преступления вместе с инспектором Антонеллой Зимони (Сандра Цервик).

Первая серия 
В первой "пробной" серии Штоки прибывает на новое место службы в самый разгар Зальцбургского фестиваля. Он получает билеты на выступление Эдермана, которое он пропускает. В городе убивают кондитера Фехлинга и Штоки берётся за дело. Главный подозреваемый — вечный конкурент Фехлинга, Балдингер. Но Штокингер не спешит делать выводы…

Список серий 
 Зальцбургские шоколадные шарики
 Смертельная ночь в Гаштайне
 Последняя остановка — Гальштат
 Труп в Нарзисфилд
 Невинные агнцы
 Ужас на Трауне
 Убийства в Си-Хотел
 Тайна водопадов Криммлер
 Власть мертвецов
 Живые мишени
 Стрелки в тире
 Тихие воды
 Следы в смерть
 Смерть в Зальбахе

Транслировался по ТВ на немецком телеканале Sat.1. В России трансляцию вели каналы Культура, ДТВ и 100ТВ.

Ссылки 
 

Телесериалы Германии 1996 года
Детективные телесериалы Австрии
Детективные телесериалы Германии
Комиссар Рекс
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы ORF
Телесериалы Sat.1